C70 peut faire référence à :

 Fullerène C70, une substance de type fullerène dont les molécules sont constituées de 70 atomes de carbone ;
 Tumeur maligne de sièges autres et mal définis, d'après la classification internationale des maladies ;
 Volvo C70, une automobile de constructeur suédois Volvo ;
 La galaxie NGC 300 dans la constellation du Sculpteur, notée C70 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres